Monastero di Santa Margherita – Bevagna
 Monastero di Santa Margherita – Fabriano
 Monastero di Santa Margherita – Milano
 Monastero di Santa Margherita delle Romite di Cafaggiolo – ex monastero di Firenze